Aubrietior (Aubrieta), (även Blåkudde) är ett släkte av korsblommiga växter. Aubrietior ingår i familjen korsblommiga växter. 

Uppkallad efter den franske blommålaren Claude Aubriet (1665-1742).
 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Korsblommiga växter